Allen Chapel African Methodist Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Allen Chapel African Methodist Episcopal Church (Lincoln), Illinois, ID-Nr. 04000422
 Allen Chapel African Methodist Episcopal Church (Terre Haute), Indiana, ID-Nr. 75000030